Miejscowości w USA:
 Shelter Island – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Suffolk
 Shelter Island – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Suffolk
Gminy w USA:
 Shelter Island (ang. Shelter Island Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Suffolk

Inne 
 Shelter Island – meteoryt znaleziony na Marsie